Mit Yazid är en region i Egypten.   Den ligger i guvernementet Ad-Daqahliyya, i den norra delen av landet,  km norr om huvudstaden Kairo.

I trakten råder ett hett ökenklimat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är januari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juni, med  mm nederbörd.

Källor 

Indelningar i Ad-Daqahliyya